Карбальо () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бергантиньос. Занимает площадь 187 км². Население — 31149 человек (на 2010 год).

Города-побратимы 
  Л’Иль-Журден (Франция)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Ла-Коруньи
Муниципалитеты Ла-Коруньи